Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2015 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
{{columns-list|2|
  Serena Williams (prvakinja)
  Petra Kvitová (tretji krog)
  Simona Halep (prvi krog)
  Marija Šarapova (polfinale)
  Caroline Wozniacki (četrti krog)
  Lucie Šafářová (četrti krog)
  Ana Ivanović (drugi krog)
  Jekaterina Makarova (drugi krog)
  Carla Suárez Navarro (prvi krog)
  Angelique Kerber (tretji krog)
  Karolína Plíšková (drugi krog)
  Eugenie Bouchard (prvi krog)
  Agnieszka Radwańska (polfinale)
  Andrea Petkovic (tretji krog)
  Timea Bacsinszky (četrtfinale)
  Venus Williams (četrti krog)
  Elina Svitolina (drugi krog)
  Sabine Lisicki (tretji krog)
  Sara Errani (drugi krog)
  Garbiñe Muguruza (finale)
  Madison Keys (četrtfinale)
  Samantha Stosur (tretji krog)
  Victoria Azarenka (četrtfinale)
  Flavia Pennetta (prvi krog)
  Alizé Cornet (drugi krog)
  Svetlana Kuznecova (drugi krog)
  Barbora Strýcová (prvi krog)
  Jelena Janković (četrti krog)
  Irina-Camelia Begu (tretji krog)
  Belinda Bencic (četrti krog)
  Camila Giorgi (tretji krog)
  Caroline Garcia ''(prvi krog)
}}

 Rezultati 

Zaključni boji

2. del

| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= A Ivanović 
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= K Mladenovic
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=23
| RD3-team02= V Azarenka
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=30
| RD3-team03= B Bencic
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2='''7
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=23
| RD4-team01=

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Ženske posamično
2015